Nowogeorgiewsk bezeichnet

 den russischen Namen der Festung Modlin bei Warschau
 die ehemalige Stadt Nowoheorhijiwsk (russisch Nowogeorgiewsk) in der Ukraine